Les  (plus communément appelés ) sont des récompenses cinématographiques et télévisuelles britanniques décernées chaque année depuis 1948 par la .

Souvent cités, pour le cinéma, comme l'équivalent britannique des Oscars américains ou des Césars français, et, pour la télévision, des  américains, ils honorent l'excellence dans différents domaines :
 au cinéma : 
 à la télévision :  et British Academy Television Craft Awards
 dans les programmes pour enfants : 
 dans les jeux vidéo : .

Cérémonie 
Traditionnellement la cérémonie de remise des prix les plus importants, les  renommés  en 2000 à la suite du sponsoring officiel de la compagnie de téléphones mobiles Orange, se déroulait en avril ou en mai mais elle a été avancée au mois de février en 2002 pour précéder la remise des Oscars.

La compétition est ouverte à tous les films, quelle que soit leur nationalité, mais il existe une catégorie spécifique pour le « Meilleur film britannique ».

Organisée au cinéma Odeon sur Leicester Square à Londres depuis 2000, elle se déroule depuis 2007 au Royal Opera House.

Catégories de récompenses

Cinéma 

 Meilleur film (Best Film) – depuis 1948
 Meilleur film britannique (Best British Film) – de 1948 à 1968 et depuis 1993
 Meilleur film étranger (Best Foreign Language Film) – depuis 1983
 Meilleur réalisateur (Best Direction) – depuis 1969
 Meilleur acteur (Best Actor in a Leading Role) – depuis 1953
 Meilleure actrice (Best Actress in a Leading Role) – depuis 1953
 Meilleur acteur dans un second rôle (Best Actor in a Supporting Role) – depuis 1969
 Meilleure actrice dans un second rôle (Best Actress in a Supporting Role) – depuis 1969
  Meilleur scénario
  Meilleur scénario britannique (Best British Screenplay) – de 1955 à 1968
  Meilleur scénario (Best Screenplay) – de 1969 à 1983
 Meilleur scénario original (Best Original Screenplay) – depuis 1984
 Meilleur scénario adapté (Best Adapted Screenplay) – depuis 1984
 Meilleure photographie (Best Cinematography) – depuis 1964
  Meilleure photographie en couleurs (Best Cinematography - Colour) – de 1964 à 1968
  Meilleure photographie en noir et blanc (Best Cinematography - Black and White) – de 1964 à 1968
 Meilleure direction artistique (Best Production Design) – depuis 1969
 Meilleur montage (Best Editing) – depuis 1978
 Meilleurs costumes (Best Costume Design) – depuis 1969
 Meilleurs maquillages et coiffures (Best Makeup) – depuis 1969
 Meilleurs effets visuels (Best Special Visual Effects) – depuis 1983
 Meilleur son (Best Sound) – depuis 1969
 Meilleure musique de film (Best Film Music) – depuis 1983
  Meilleure chanson originale (Best Original Song) – de 1983 à 1985
 Meilleur film d'animation (Best Animated Film) – depuis 2007
 Meilleur film documentaire (Best Documentary) – de 1960 à 1987 et depuis 2012
 Meilleur court-métrage de fiction (Best Short Film) – depuis 1959
 Meilleur court-métrage d'animation (Best Animated Short Film) – depuis 1993 

 Récompenses spéciales
  British Academy Film Special Awards – de 1948 à 1959
  United Nations Awards – de 1949 à 1977
 Carl Foreman Awards (nouveau venu le plus prometteur) – de 1953 à 1985 et depuis 1999
 Fellowship Awards (BAFTA d'honneur) – depuis 1971
  Michael Balcon Awards (Contribution britannique au cinéma) – de 1979 à 2011
  Audience Awards (Film préféré du public) – de 1998 à 2005
 Rising Star Awards (nouveau talent voté par le public) – depuis 2006
  60 Seconds of Fame (Meilleur film régional) – 2008

Télévision 

Les British Academy Television Awards sont décernés depuis , les prix techniques (British Academy Television Craft Awards) faisant l'objet d'une cérémonie séparée en mai.

Récompenses artistiques 

 Meilleur acteur (Best Actor) 
 Meilleure actrice (Best Actress) 
 Meilleur acteur dans un second rôle (Best Supporting Actor) 
 Meilleure actrice dans un second rôle (Best Supporting Actress)
 Meilleur acteur dans une comédie (Best Male Performance in a Comedy Role)
 Meilleure actrice dans une comédie (Best Female Performance in a Comedy Role) 
 Meilleure performance dans un divertissement  (Best Entertainment Performance)
 Meilleure performance dans une comédie (Best Comedy Performance)
 Meilleure sitcom (Best Situation Comedy)
 Meilleure série dramatique (Best Drama Series)
 Meilleure série internationale (Best International)
 Meilleure comédie (Best Comedy - Programme or Series)
 Meilleure série dramatique de longue durée (Best Continuing Drama)
 Meilleure minisérie dramatique (Best Drama Serial)
 Meilleur téléfilm dramatique (Best Single Drama)
 Meilleur documentaire ou docu-fiction
 Meilleure émission (non incluse dans les autres catégories : cuisine, jardinage, débats...)
 Meilleur reportage d'information
 Meilleure émission sportive

 Récompenses spéciales
 Flaherty Award (meilleur documentaire pour la télévision)
 Huw Wheldon Award (récompense les émissions ou séries d'art, d'histoire, d'histoire naturelle, de science...)
 Lew Grade Award (meilleure émission ou série de divertissement : quiz, jeu télévisé...)
 The Pioneer Award (remis aux émission abordant d'une manière nouvelle certains faits)
 Prix du public

Récompenses techniques 

Les British Academy Television Craft Awards sont décernés en mai, le mois suivant la cérémonie récompensant les prix artistiques de la télévision (British Academy Television Awards).

 Révélation de l'année - réalisateur, scénariste ou producteur
 Meilleur réalisateur (documentaire)
 Meilleur réalisateur (fiction ou divertissement)
 Meilleur scénariste
 Meilleurs décors
 Meilleurs costumes
 Meilleurs maquillages et coiffures
 Meilleure photographie (documentaire)
 Meilleure photographie (fiction ou divertissement)
 Meilleurs effets spéciaux
 Meilleur son (documentaire)
 Meilleur son (fiction ou divertissement)
 Meilleur montage (documentaire)
 Meilleur montage (fiction ou divertissement)
 Meilleure musique originale pour la télévision
 Meilleure contribution à la création interactive
 Meilleur générique ou habillage
 Meilleure innovation interactive - Contenu
 Meilleure innovation interactive - Service / Plate-forme

Films et programmes pour enfants 

Les British Academy Children's Awards ont été créés en 1995.

Jeux vidéo 

Les British Academy Video Games Awards sont depuis 2003 une catégorie à part entière récompensant les meilleurs jeux vidéo de l'année. À l'origine, les British Academy Interactive Entertainment Awards ont été créés en 1998. Ils récompensent les meilleurs sites web et les meilleurs jeux vidéo. En 2003, cette cérémonie a été divisée en deux : les British Academy Interactive Awards et les British Academy Video Games Awards.

International 
Il existe trois académies sœurs de la BAFTA, chacune décernant ses propres récompenses :
  BAFTA Écosse (BAFTA Scotland) : British Academy Scotland Awards
  BAFTA Pays de Galles (BAFTA Cymru) : BAFTA Cymru Awards
  BAFTA Los Angeles (BAFTA/LA) : Britannia Awards

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Oscar du cinéma
 César du cinéma

Liens externes 
  Site officiel
  Les  par année sur l'

 
BAFTA
BAFTA